Влада Себастијана Курца може се односити на следеће Владе Републике Аустрије:
 Прва Влада Себастијана Курца
 Друга Влада Себастијана Курца